Tour de Suisse 2020 skulle have været den 84. udgave af det schweiziske World Tour-cykelløb Tour de Suisse. Det 1064 km lange løb skulle over otte etaper havde været kørt fra 7. til 14. juni 2020, men på grund af den verdensomspændende coronaviruspandemi, meddelte arrangørerne i starten af april at løbet var aflyst.

Se også 
 The Digital Swiss 5

Referencer

Eksterne henvisninger 

2020
UCI World Tour 2020